Il National Invitation Tournament 1967 fu la 30ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Southern Illinois University Carbondale; il  miglior giocatore fu Walt Frazier.

Squadre

Risultati

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1967
1967